Messanges kan syfta på:
 Messanges, Côte-d'Or
 Messanges, Landes